Powstanie Bethlena na Węgrzech i Morawach (1619–1621)
 Powstanie Bocskaya na Węgrzech (1604–1606)
 Powstanie Rakoczego na Węgrzech (1703–1711)
 Powstanie Thökölyego na Węgrzech (1672–1685)
 Powstanie węgierskie 1956